A 2009-es Superbike Dél-afrikai Nagydíj volt a Superbike és a Supersport világbajnokság hatodik futama. A versenyt Kyalamiban rendezték május 15. és május 17. között.

Eredmények

Superbike

Első verseny

Második verseny

Supersport

Források 
 Superbike, 1. verseny
 Superbike, 2. verseny
 Supersport

Superbike nagydíjak
Supersport nagydíjak
Delafrika
A Dél-afrikai Köztársaság sportélete